Dorfwiesenbach ist ein Gewässername:

 Dorfwiesenbach (Kessel), rechter Zufluss der Kessel nach Brachstadt, Gemeinde Tapfheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Dorfwiesenbach (Moosalb), linker Zufluss der Moosalb bei Schöllbronn, Stadt Ettlingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Dorfwiesenbach (Zabelbach), rechter Oberlauf bei Wohnau, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Bayern des Zabelbachs (zum am Unterlauf auch Schwappach genannten Steinsfelder Mühlbach, zum Seebach)

Siehe auch:
 Dorfbach
 Dorfwiesengraben
 Wiesenbach